Kertajati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kertajati, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Kertajati, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar